Патрик О’Мелли (; 1890—1966) — американский актер немого и звукового кино.

Биография 
Родился 3 сентября 1890 года в Форест сити, штат Пенсильвания.

С шестнадцати лет начал кинокарьеру, до этого поработав в водевилях. Сначала снимался в кинокомпаниях Kalem и Edison Studios. В период 1918 по 1927 годы снялся во многих фильмах в хара́ктерных ролях. С появлением звукового кино снался в нескольких сотнях фильмах на разных ролях. Был приглашенной звездой в сериале Faye Emerson’s Wonderful Town на CBS.

В конце своей карьеры работал на телевидении, в частности в сериале Сумеречная зона, и снялся последний раз в известном фильме Дни вина и роз (1962 год, в роли арендатора, в титрах не указан).

Умер от сердечного приступа 21 мая 1966 года в Ван-Найсе, штат Калифорния, похоронен на кладбище San Fernando Mission Cemetery.

В 1915 году О’Мэлли женился на актрисе Лилиан Уилкс (Lillian Wilkes, умерла 15 декабря 1976); у них было трое детей: Шейла, Эйлин и Кэтлин.

Примечания

Ссылки 

Похороненные на кладбище Сан-Фернандо-Мишн